Vuurgevecht bij de O.K. Corral, een vuurgevecht dat plaatsvond op 26 oktober 1881 in Tombstone in de Amerikaanse staat Arizona
Gunfight at the O.K. Corral (film), een Amerikaanse western uit 1957 onder regie van John Sturges